Социалисти́ческая па́ртия Таджикиста́на (), сокр. СПТ () — официально зарегистрированная левая социалистическая политическая партия в Таджикистане. Одна из шести партий, представленных в Маджлиси намояндагон (Палате представителей) Маджлиси Оли (Высшего собрания) Республики Таджикистан. По итогам последних парламентских выборов (март 2020 года), партия имеет своего одного представителя вышеуказанном парламенте.

История 
Социалистическая партия Таджикистана изначально образовалась вследствие провала ГКЧП в августе 1991 года. Тогдашний президент Таджикской ССР и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Таджикской ССР Кахар Махкамов поддержал ГКЧП, что не понравилось большинству депутатов Верховного Совета Таджикистана, а также националистическим, демократическим и исламским оппозиционным группам. Под их давлением, Кахар Махкамов был вынужден уйти в отставку, и 9 сентября 1991 года Таджикистан объявил о своей независимости от СССР. В сентябре 1991 года Коммунистическая партия Таджикской ССР/Республики Таджикистан была переименована в Социалистическую партию Таджикистана. В марте 1992 года сторонники Коммунистической партии Таджикистана смогли зарегистрировать свою партию под своим настоящим названием, и Социалистическая партия фактически и юридически прекратила существование, передав свою структуру возрожденной после короткого времени Коммунистической партии Таджикистана.

Социалистическая партия Таджикистана была возрождена 15 июня 1996 года на съезде в Худжанде, известным адвокатом и бывшим председателем Верховного Совета Таджикистана в 1991-1992 годах — Сафарали Кенджаевым — одним из основателей и лидеров Народного фронта Таджикистана, который участвовал в гражданской войне на стороне правительственных войск против Объединённой таджикской оппозиции. 6 августа 1996 года партия была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Таджикистан. К концу 1990-х годов Социалистическая партия стала одной из влиятельнейших партий в Таджикистане наряду с Коммунистической партией Таджикистана и Народно-демократической партией Таджикистана. 30 марта 1999 года лидер партии Сафарали Кенджаев был застрелен и убит, и после этого партия значительно потеряла свой авторитет и влияние, партия потеряла множество членов и сторонников, вследствие чего не смогла выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 1999 года. Существует версия, что Сафарали Кенджаев был убит из-за его намерений выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах 1999 года и считался одним из фаворитов на выборах. После убийства Сафарали Кенджаева, новым лидером партии был избран один из соратников Кенджаева — известный учёный-физик Мирхусейн Назриев. В парламентских выборах 2000 года Социалистическая партия Таджикистана также не участвовала из-за упадка популярности партии и крайне малого количества членов и собранных подписей, из-за чего часть активистов партии участвовали на выборах как независимые кандидаты.

В начале 2004 года, перед очередными парламентскими выборами 2005 года, из-за внутренних разногласий Социалистическая партия Таджикистана фактически раскололась на два крыла: крайне левое радикальное крыло во главе с Мирхусейном Назриевым, которое критиковало тяжелую социально-экономическую и политическую ситуацию в Таджикистане, и умеренное крыло во главе с Абдухалимом Гаффоровым, которое формально поддерживало курс действующего президента Эмомали Рахмонова. Оба крыла считали себя настоящей Социалистической партией Таджикистана, но в результате Министерство юстиции Республики Таджикистан зарегистрировало умеренное крыло во главе с Абдухалимом Гаффоровым, а крайне левое радикальное крыло партии во главе с Мирхусейном Назриевым ушло в подполье, не признав разделение партии. Несмотря на это, легальное крыло Социалистической партии Таджикистана во главе с Абдухалимом Гаффоровым смогло участвовать в парламентских выборах 2005 года, и не смогла пройти в парламент. На очередных президентских выборах 2006 года от Социалистической партии Таджикистана был выдвинут лидер партии Абдухалим Гаффоров, который в итоге занял последнее пятое место с 2,8 % (85,295 чел.) голосами избирателей. По итогам очередных парламентских выборов 2010 года, партия вновь не смогла войти в парламент, заняв последнее восьмое место с 0,47 % голосами. По итогам очередных президентских выборов 2013 года лидер партии Абдухалим Гаффоров занял предпоследнее пятое место среди всех кандидатов, набрав 1,50 % (54,148 чел.) голосов избирателей.

По итогам очередных парламентских выборов 2015 года, Социалистическая партия Таджикистана впервые в своей истории смогла пройти в Маджлиси Оли, набрав 5,5 % (210,328 чел.) голосов. Это дало партии представить в парламенте Таджикистана своего одного депутата, и им стал лидер партии Абдухалим Гаффоров.

По состоянию на февраль 2015 года, Социалистическая партия Таджикистана насчитывало около 22 тысячи членов по всей стране.

Результаты на парламентских выборах

Выборы президента

Примечания

Ссылки 
 Сайт парламента Таджикистана
 Тajinfo:Социалистическая партия Таджикистана

Политические партии Таджикистана
Социалистические партии